Jorge Federico de Prusia (Bremen, 10 de junio de 1976), es jefe de la destronada dinastía Hohenzollern desde 1994. Para los realistas legitimistas es Jorge Federico I de Alemania. Su nombre legal en alemán es Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen. El príncipe es tataranieto del último emperador alemán Guillermo II.

Jorge Federico es el único hijo del príncipe Luis Fernando de Prusia (1944-1977) y la condesa Donata Emma de Castell-Rüdenhausen (1950-2015), luego duquesa de la Casa de Oldemburgo. Jorge Federico asistió al colegio en Bremen y Oldemburgo y completó su educación en Glenalmond College en Perth, Escocia. Tras un servicio militar de dos años en el ejército alemán, estudió ciencias empresariales en la Universidad de Freiberg.

Casa de Hohenzollern 
Jorge Federico sucedió a su abuelo, el príncipe Luis Fernando de Prusia, como jefe de la casa real de Hohenzollern en 1994. Como tal, ocasionalmente recibe el tratamiento de Seine königliche Hoheit, der prinz von Preußen (Su Alteza Real, el príncipe de Prusia). La ley alemana no reconoce la existencia de ningún título nobiliario en su código civil, y cualquier título aristocrático anterior a esta ley se considera parte del apellido del ciudadano, por lo que sus títulos carecen de oficialidad y son formalmente honorarios.

Su posición como jefe de la casa real alemana fue disputada por sus tíos Federico Guillermo y Miguel que hicieron una reclamación legal, basándose en la noción de que perder sus derechos de sucesión debido a sus matrimonios con mujeres plebeyas era discriminatorio e inconstitucional. Inicialmente, sus tíos consiguieron que la corte regional de Hechingen y el tribunal superior de Stuttgart fallaran a su favor en 1997 afirmando que el requisito de casarse en igualdad para mantener los títulos aristocráticos era inmoral. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania devolvió el caso a los tribunales, que en esta ocasión fallaron a favor de Jorge Federico, basándose en que a pesar de que pudiera ser inmoral perder los derechos dinásticos por casarse con plebeyas, de facto ambos habían renunciado a sus derechos dinásticos como paso previo a sus matrimonios. El 19 de octubre de 2005 Jorge Federico fue declarado heredero de los derechos sucesorios y dinásticos de su abuelo, aunque sus tíos y los demás hijos del Príncipe Luis Fernando tienen derecho a una parte de la herencia prusiana.

Como resultado del Tratado de Wittstock de 1442 entre la Casa de Mecklemburgo y la Casa de Hohenzollern, hay quien considera que Jorge Federico es heredero de los títulos de gran duque de Mecklemburgo-Schwerin y Mecklemburgo-Streliz, una posición reclamada por el duque Jorge Borwin de Mecklemburgo. De momento, Jorge Federico no ha hecho reclamación pública de estos títulos. Jorge Federico también es heredero del título de príncipe de Orange, así como heredero de la reina Victoria del Reino Unido, llegándose a encontrar en el puesto #150 de sucesión al trono británico.

Asimismo, dedica una gran parte de su tiempo a la Fundación Prusiana que creó su abuela, la princesa Kira, que se encarga de financiar las vacaciones de niños necesitados en el castillo de Hohenzollern.

Matrimonio y descendencia 

El 21 de enero de 2011, anunció su compromiso matrimonial con la princesa Sofía de Isenburg-Büdingen.

La boda se celebró el 27 de agosto en la Iglesia neorrománica de la Paz de Potsdam, en Berlín, y fue oficiada por el pastor luterano Michael Wohlrab y el abad-conde Gregor Henckel von Donnersmarck, ya que los contrayentes profesan dos confesiones diferentes: él es luterano y ella, católica. Tienen cuatro hijos:

 Carlos Federico Francisco Alejandro (Bremen, 20 de enero de 2013).
 Luis Fernando Cristián Alberto (Bremen, 20 de enero de 2013), gemelo del anterior
 Emma María (Bremen, 2 de abril de 2015)
 Enrique Alberto Juan Jorge (Bremen, 17 de noviembre de 2016)

Distinciones honoríficas 
  Gran maestre de la Orden del Águila Negra ().
  Gran maestre de la Orden Real de la Casa de Hohenzollern ().
  Gran maestre de la Orden de Luisa ().
  Caballero gran cruz de justicia de la Orden de San Lázaro de Jerusalén.

Ancestros

Véase también 

 Sucesor legal de Prusia
 Tradition und Leben

Referencias

Enlaces externos 

 Preussen.de Sitio web oficial de la Dinastía Hohenzollern (en inglés)
 Biografía en Preussen.de (en inglés)

Nacidos en Bremen
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Pretendientes al trono de Alemania
Grandes maestres de la Orden del Águila Negra
Grandes maestres de la Orden de la Casa Real de Hohenzollern
Caballeros grandes cruces de justicia de la Orden de San Lázaro de Jerusalén